CinéGroupe — анимационная студия, основанная в Монреале в 1974 году. Компания также имеет штаб-квартиру в Торонто и Лос-Анджелесе в США.

Фильмография 

 «Guess with Jess» (2009)
 Расплющенный космос: Фильм  (2008) (V)
 Что с Энди?: Мимолётная шалость  (3x26) (2007)
 Что с Энди?: Мастер мама  (3x25)» (2007)
 «What’s with Andy?: The Prank That Never Happened (#3.24)» (2007)
 «What’s with Andy?: Prank-o-Mania (#3.23)» (2007)
 «What’s with Andy?: Prank Days of Summer (#3.21)» (2007)
 «What’s with Andy?: Prank-Watch (#3.20)» (2007)
 «What’s with Andy?: It Lurks in the Crawl Space (#3.19)» (2007)
 «What’s with Andy?: One Good Prank Deserves Another (#3.18)» (2007)
 «What’s with Andy?: A Ghost of a Prank (#3.17)» (2007)
 «What’s with Andy?: The Boy Who Cried Woof (#3.16)» (2007)
 «What’s with Andy?: The Gift of Prank (#3.22)» (2006)
 «What’s with Andy?: Scooped (#3.15)» (2006)
 «What’s with Andy?: Daddy! (Dad for a Week) (#3.14)» (2006)
 «What’s with Andy?: The Exchange Student (#3.13)» (2006)
 «What’s with Andy?: On the Farm (#3.12)» (2006)
 «What’s with Andy?: Prank-a-razzi (#3.11)» (2006)
 «What’s with Andy?: She Pranks Me, She Pranks Me Not (#3.10)» (2006)
 «What’s with Andy?: I Fall to Pieces (#3.9)» (2006)
 «What’s with Andy?: Scary Teri (#3.5)» (2006)
 «What’s with Andy?: Pranks Are in the Air (#3.8)» (2006)
 «What’s with Andy?: To Kill a Caribou (#3.7)» (2006)
 «What’s with Andy?: Hapless Anniversary (#3.6)» (2006)
 «What’s with Andy?: Don’t Shoot the Messenger (#3.4)» (2006)
 «What’s with Andy?: Heart of Prankness (#3.3)» (2006)
 «What’s with Andy?: Andy Pranky Pudding and Pie (#3.2)» (2006)
 «What’s with Andy?: Romancing the Prank (#3.1)» (2006)
 «Charlie Jade: Ouroboros (#1.20)» (2005) … Production Company
 «Charlie Jade: Flesh (#1.19)» (2005) … Production Company
 «Charlie Jade: Bedtime Story (#1.18)» (2005) … Production Company
 «Charlie Jade: Spin (#1.17)» (2005) … Production Company
 «Charlie Jade: Can of Worms» (2005) … Production Company
 «Charlie Jade: The Shortening of the Way (#1.16)» (2005) … Production Company
 «Charlie Jade: Things Unseen (#1.15)» (2005) … Production Company
 «Charlie Jade: The Enemy of My Enemy (#1.14)» (2005) … Production Company
 «Charlie Jade: Through a Mirror Darkly (#1.13)» (2005) … Production Company
 «Charlie Jade: Choosing Sides (#1.12)» (2005) … Production Company
 «Charlie Jade: Thicker Than Water (#1.11)» (2005) … Production Company
 «Charlie Jade: Identity (#1.10)» (2005) … Production Company
 «Charlie Jade: Betrayal (#1.9)» (2005) … Production Company
 «Charlie Jade: Devotion (#1.8)» (2005) … Production Company
 «Charlie Jade: Diamonds (#1.7)» (2005) … Production Company
 «Charlie Jade: Dirty Laundry (#1.6)» (2005) … Production Company
 «Charlie Jade: And Not a Drop to Drink (#1.5)» (2005) … Production Company
 «Charlie Jade: The Power of Suggestion (#1.4)» (2005) … Production Company
 «Charlie Jade: You Are Here (#1.3)» (2005) … Production Company
 «Charlie Jade» (2005) … Production Company
 «Charlie Jade: The Big Bang (Pilot) (#1.1)» (2005) … Production Company
 «What’s with Andy?: Life Is a Lottery, Old Chum (#2.20)» (2005) … Production Company
 «What’s with Andy?: Mr. E.G. Goes to Moosehoof (#2.26)» (2005) … Production Company
 «What’s with Andy?: The Party (#2.24)» (2005) … Production Company
 «What’s with Andy?: Daddy Dearest (#2.23)» (2005) … Production Company
 «What’s with Andy?: All Dressed to Go (#2.25)» (2005) … Production Company
 «What’s with Andy?: Stone Cold (#2.17)» (2005) … Production Company
 «What’s with Andy?: Bluebeard’s Crate (#2.21)» (2005) … Production Company
 «What’s with Andy?: The Buck Stops Here (#2.19)» (2005) … Production Company
 «What’s with Andy?: Spanky Pranky Hanky Panky (#2.22)» (2005) … Production Company
 «What’s with Andy?: New Kid on the Chopping Block (#2.16)» (2005) … Production Company
 «What’s with Andy?: Food for Thought (#2.18)» (2005) … Production Company
 «What’s with Andy?: Lights… Camera… Ooops! (#2.15)» (2005) … Production Company
 «Charlie Jade: Sand (#1.2)» (2005) … Production Company
 «What’s with Andy?: A Match Made in East Gackle (#2.14)» (2004) … Production Company
 «11 Somerset» (2004) … Production Company
 Bratz the Video: Starrin' & Stylin' (2004) (V) … Production Company
 «Seriously Weird: When Charms Cause Harm (#2.11)» (2004) … Production Company
 Пиноккио 3000 (2004)
 «The Tofus» (2004) … Production Company
 «Tripping the Rift: Android Love (#1.13)» (2004) … Production Company
 «Tripping the Rift: Love Conquers All… Almost (#1.12)» (2004) … Production Company
 «Tripping the Rift: Emasculating Chode (#1.11)» (2004) … Production Company
 «Tripping the Rift: Aliens, Guns & a Monkey (#1.10)» (2004) … Production Company
 «Tripping the Rift: Nature vs. Nurture (#1.9)» (2004) … Production Company
 «Tripping the Rift: Power to the Peephole (#1.8)» (2004) … Production Company
 «Tripping the Rift: 2001 Space Idiocies (#1.7)» (2004) … Production Company
 «Tripping the Rift: Totally Recalled (#1.6)» (2004) … Production Company
 «Tripping the Rift: The Devil and a Guy Named Webster (#1.5)» (2004) … Production Company
 «Tripping the Rift: The Sidewalk Soiler (#1.4)» (2004) … Production Company
 «Tripping the Rift: Miss Galaxy 5000 (#1.3)» (2004) … Production Company
 «Tripping the Rift: Mutilation Ball (#1.2)» (2004) … Production Company
 «Tripping the Rift» (2004) … Production Company
 «Tripping the Rift: God Is Our Pilot (#1.1)» (2004) … Production Company
 «What’s with Andy?: Molasses (#2.13)» (2004) … Production Company
 «What’s with Andy?: Andysaurus Rex (#2.12)» (2004) … Production Company
 «What’s with Andy?: Don’t Eat the Yellow Snow (#2.11)» (2004) … Production Company
 «What’s with Andy?: Mind Games (#2.9)» (2004) … Production Company
 «What’s with Andy?: Nurse Jen (#2.10)» (2004) … Production Company
 «What’s with Andy?: Prank and Field Day (#2.8)» (2004) … Production Company
 «What’s with Andy?: Fore! (#2.7)» (2004) … Production Company
 «What’s with Andy?: Prankster to the Core (#2.6)» (2004) … Production Company
 «What’s with Andy?: Weight to Go, Andy! (#2.4)» (2004) … Production Company
 «The Tofus: That’s What I Call Hubbub!/Microchip vs. Macrosheep (#1.13)» (2004) … Production Company
 «Tripping the Rift: Benito’s Revenge (#2.5)» (2004) … Production Company
 «Tripping the Rift: Six, Lies and Videotape (#2.13)» (2004) … Production Company
 «What’s with Andy?: The Toilet Paper Fiasco (#2.5)» (2003) … Production Company
 «What’s with Andy?: The Musical Fruit (#2.3)» (2003) … Production Company
 «What’s with Andy?: The Fortunate One (#2.2)» (2003) … Production Company
 «What’s with Andy?: What’s with Jean-Thomas? (#2.1)» (2003) … Production Company
 Student Seduction (2003) (TV) … Production Company
 «Seriously Weird: The Cheat (#2.6)» (2003) … Production Company
 «Pig City: Bachelor Daze (#2.2)» (2003) … Production Company
 «Pig City: Capitalist Pig (#2.12)» (2003) … Production Company
 «Pig City: Christmas Ham (#2.9)» (2003) … Production Company
 «Pig City: Coming to Grips (#2.3)» (2003) … Production Company
 «Pig City: Dear Martha (#2.6)» (2003) … Production Company
 «Pig City: Driven (#2.5)» (2003) … Production Company
 «Pig City: Family Plot (#2.4)» (2003) … Production Company
 «Pig City: Headcheese of the Class (#2.11)» (2003) … Production Company
 «Pig City: Motivational Ham (#2.1)» (2003) … Production Company
 «Pig City: Pig in Japan (#2.13)» (2003) … Production Company
 «Pig City: Pork n' Screams (#2.8)» (2003) … Production Company
 «Pig City: Reggie vs. His Brain (#2.10)» (2003) … Production Company
 «Pig City: The Hogfather (#2.7)» (2003) … Production Company
 «Seriously Weird: Harris and the Mermaid (#2.9)» (2003) … Production Company
 «Seriously Weird: When Eggs Go Bad (#10.14)» (2002) … Production Company
 «Pig City» (2002) … Production Company
 «Pig City: Honey Mommy (#1.12)» (2002) … Production Company
 «Seriously Weird: Demon Dog (#2.10)» (2002) … Production Company
 «Daft Planet» (2002) … Production Company
 «Seriously Weird» (2002) … Production Company
 «What’s with Andy?: Wag the Kid (#1.15)» (2002) … Production Company
 «What’s with Andy?: Rhyme Time (#1.4)» (2002) … Production Company
 «What’s with Andy?: The Great American Lock-In (#1.18)» (2002) … Production Company
 Edge of Madness (2002) … Production Company
 «Galidor: Defenders of the Outer Dimension» (2002) … Production Company
 «What’s with Andy?: Teendreamboats (#1.19)» (2002) … Production Company
 «What’s with Andy?: Un-Masked Marauders (#1.17)» (2002) … Production Company
 «What’s with Andy?: Bring It Off (#1.22)» (2002) … Production Company
 Bratz (2002) (VG) … Production Company
 «Pig City: Hogtied (#1.4)» (2002) … Production Company
 «Pig City: It’s the Principal (#1.7)» (2002) … Production Company
 «Pig City: Meteorite Madness (#1.6)» (2002) … Production Company
 «Pig City: Mr. Mikey (#1.5)» (2002) … Production Company
 «Pig City: Pigmalion (#1.11)» (2002) … Production Company
 «Pig City: Pork Barrel Politics (#1.3)» (2002) … Production Company
 «Pig City: Porkstars (#1.9)» (2002) … Production Company
 «Pig City: Pork Up the Volume (#1.13)» (2002) … Production Company
 «Pig City: Raising a Stink (#1.10)» (2002) … Production Company
 «Pig City: Taking Care of Bacon (#1.2)» (2002) … Production Company
 «Pig City: Wag the Hog (#1.1)» (2002) … Production Company
 «Seriously Weird: The Day Harris Stopped Breathing (#1.2)» (2002) … Production Company
 «What’s with Andy?: The Answers (#1.26)» (2001) … Production Company
 «What’s with Andy?: Merry Chaos (#1.24)» (2001) … Production Company
 «What’s with Andy?: Very Scary Stuff (#1.25)» (2001) … Production Company
 «What’s with Andy?: The Royal Secret Society of Zombies (#1.21)» (2001) … Production Company
 «What’s with Andy?: Gnome for the Holidays (#1.23)» (2001) … Production Company
 «What’s with Andy?: Little Foot/Grandpa Crazy (#1.16)» (2001) … Production Company
 «What’s with Andy?: Best Enemies (#1.13)» (2001) … Production Company
 «What’s with Andy?: Mascot (#1.14)» (2001) … Production Company
 «What’s with Andy?: Road Trip/Snow Job (#1.12)» (2001) … Production Company
 «What’s with Andy?: Campaign in the Butt (#1.11)» (2001) … Production Company
 «What’s with Andy?: Emergency Spew Relish/Busting (#1.8)» (2001) … Production Company
 «What’s with Andy?: It Came from East Gackle (#1.10)» (2001) … Production Company
 «What’s with Andy?: Beat the Bomb (#1.3)» (2001) … Production Company
 «What’s with Andy?: Gooey Chewies (#1.2)» (2001) … Production Company
 «What’s with Andy?: Just Stuffing (#1.1)» (2001) … Production Company
 «What’s with Andy?: 101 Underpants/Playing Dead (#1.6)» (2001) … Production Company
 «What’s with Andy?: The Show Must Go On (#1.7)» (2001) … Production Company
 «Sagwa, the Chinese Siamese Cat» (2001) … Production Company
 «What’s with Andy?: Pranks a Lot! (#1.20)» (2001) … Production Company
 «Wunschpunsch: Fancy Footwork (#2.7)» (2001) … Production Company
 «Wunschpunsch: Inspector Maggot (#2.10)» (2001) … Production Company
 «Wunschpunsch: Ty-Me Travel (#2.16)» (2001) … Production Company
 Lion of Oz (2000) … Production Company
 «What’s with Andy?» (2000) … Production Company
 «What’s with Andy?: Food Fight (#1.5)» (2000) … Production Company
 «Jim Knopf» (2000) … Production Company
 Тяжелый металл 2000 (2000) … Production Company
 «Mega Babies» (2000) … Production Company
 «Bad Dog: Safari Dog/Magic Dog» (2000) … Production Company
 «Mega Babies: Adoption D-Day» (2000) … Production Company
 «Mega Babies: Attack of the Cownibals» (2000) … Production Company
 «Mega Babies: Berried Alive» (2000) … Production Company
 «Mega Babies: Chicken Pox Outbreak» (2000) … Production Company
 «Mega Babies: Crustacean Frustration» (2000) … Production Company
 «Mega Babies: Don’t Let the Bed Bugs Bite» (2000) … Production Company
 «Mega Babies: Full Metal Grizz» (2000) … Production Company
 «Mega Babies: Molar Attack» (2000) … Production Company
 «Mega Babies: Nightmare of the Sleepwalker» (2000) … Production Company
 «Mega Babies: The Boy in the Drastic Bubble» (2000) … Production Company
 «Mega Babies: The in Breed» (2000) … Production Company
 «Mega Babies: The Island of Dr. Thoreau» (2000) … Production Company
 «The Kids from Room 402: Chi Wiz (#2.9)» (2000) … Production Company
 «The Kids from Room 402: Jesse Magoo (#2.3)» (2000) … Production Company
 «The Kids from Room 402: Mercury in Retrograde (#1.17)» (2000) … Production Company
 «The Kids from Room 402: Mrs McCoy’s Baby Boy (#1.20)» (2000) … Production Company
 «The Kids from Room 402: The Hand That Rocks the Cradle (#2.1)» (2000) … Production Company
 «The Kids from Room 402: The School Fair (#2.7)» (2000) … Production Company
 «Wunschpunsch» (2000) … Production Company
 «Wunschpunsch: Big Feet (#1.8)» (2000) … Production Company
 «Wunschpunsch: Colorless Chaos (#1.5)» (2000) … Production Company
 «Wunschpunsch: Double Trouble (#1.2)» (2000) … Production Company
 «Wunschpunsch: Off the Walls (#1.6)» (2000) … Production Company
 «Wunschpunsch: Once Upon a Potion (#1.14)» (2000) … Production Company
 «Wunschpunsch: Plant Panic (#1.1)» (2000) … Production Company
 «Wunschpunsch: Prehistorical Populace (#1.7)» (2000) … Production Company
 «Wunschpunsch: Terrible Toddlers (#1.4)» (2000) … Production Company
 «Wunschpunsch: The Beastie Brew (#1.13)» (2000) … Production Company
 «Wunschpunsch: The King’s Aunt (#1.9)» (2000) … Production Company
 «Wunschpunsch: Worst Noel (#1.3)» (2000) … Production Company
 «Big Wolf on Campus» (1999) … Production Company
 «The Kids from Room 402» (1999) … Production Company
 «The Kids from Room 402: All Polly All the Time (#1.15)» (1999)
 «The Kids from Room 402: Eenie Meenie (#1.21)» (1999)
 «The Kids from Room 402: Pretty as a Picture (#1.13)» (1999)
 «The Kids from Room 402: The Anti-Mucous Forming, Artery Clogging, Energy Zapping Diet (#1.14)» (1999)
 «The Kids from Room 402: The One Man Committee (#1.4)» (1999)
 «The Kids from Room 402: Welcome to Safety Corner (#1.2)» (1999)
 L’oeil du loup (1998) … Production Company
 «Bad Dog» (1998) … Production Company
 «Bad Dog: A Super Bad Hair Day/Animal Magnetism (#2.10)» (1998) … Production Company
 «Bad Dog: Bad Connection/Prison Dog (#1.23)» (1998) … Production Company
 «Bad Dog: Bad Dog Imitates Art/No Bad Dogs Allowed (#1.21)» (1998) … Production Company
 «Bad Dog: Badseat Driver/International Genius Dog (#2.1)» (1998) … Production Company
 «Bad Dog: Bad Therapy/Police Dog (#1.22)» (1998) … Production Company
 «Bad Dog: Barky’s Arky/Nightmare on Berkeley’s Street (#1.24)» (1998) … Production Company
 «Bad Dog: Celebrity Spokesdog/Jurassic Bark (#1.17)» (1998) … Production Company
 «Bad Dog: Space Dog/Robo-Dog (#1.4)» (1998) … Production Company
 «Bad Dog: The Mild Bunch/Berkeley Smells a Rat (#1.6)» (1998) … Production Company
 «Kit & Kaboodle» (1998) … Production Company
 «Le monde secret du Père Noël» (1997) … Production Company
 «Le monde secret du Père Noël: The Magic Pearl (#1.1)» (1997) … Production Company
 «Princess Sissi» (1997) … Production Company
 «Princess Sissi: Stella Gets Her Way (#1.1)» (1997) … Production Company
 «Le monde secret du Père Noël: A Present for Santa (#1.14)» (1997) … Production Company
 «Le monde secret du Père Noël: A Present for Two (#1.7)» (1997) … Production Company
 «Le monde secret du Père Noël: Balthazar Can’t Make Up His Mind (#1.24)» (1997) … Production Company
 «Le monde secret du Père Noël: Christmas for Dudley (#1.17)» (1997) … Production Company
 «Le monde secret du Père Noël: Havoc in Toyland (#1.22)» (1997) … Production Company
 «Le monde secret du Père Noël: Leon’s Christmas (#1.6)» (1997) … Production Company
 «Le monde secret du Père Noël: Little Geniuses (#1.3)» (1997) … Production Company
 «Le monde secret du Père Noël: Magic Wand (#1.12)» (1997) … Production Company
 «Le monde secret du Père Noël: Message in a Bottle (#1.23)» (1997) … Production Company
 «Le monde secret du Père Noël: Rudolph Is Missing (#1.4)» (1997) … Production Company
 «Le monde secret du Père Noël: Santa Claus' Memoirs (#1.11)» (1997) … Production Company
 «Le monde secret du Père Noël: Stolen Christmas (#1.21)» (1997) … Production Company
 «Le monde secret du Père Noël: Super Rabbit (#1.8)» (1997) … Production Company
 «Le monde secret du Père Noël: The 12 Labours of Santa Claus (#1.2)» (1997) … Production Company
 «Le monde secret du Père Noël: The Boy Who Wished to Be Little Again (#1.13)» (1997) … Production Company
 «Le monde secret du Père Noël: The Christmas Conference (#1.15)» (1997) … Production Company
 «Le monde secret du Père Noël: The Flying Carpet (#1.10)» (1997) … Production Company
 «Le monde secret du Père Noël: The Longest Night (#1.25)» (1997) … Production Company
 «Le monde secret du Père Noël: The Lucky Charm (#1.9)» (1997) … Production Company
 «Le monde secret du Père Noël: The Return of Santa Claus (#1.18)» (1997) … Production Company
 «Le monde secret du Père Noël: The Starchild (#1.5)» (1997) … Production Company
 «Le monde secret du Père Noël: The Story of the Trolls (#1.16)» (1997) … Production Company
 «Le monde secret du Père Noël: The Tall Little Girl (#1.19)» (1997) … Production Company
 «Le monde secret du Père Noël: The Teddy Bear (#1.20)» (1997) … Production Company
 «SOS bout du monde» (1997) … Production Company (as Animation Ciné-Groupe)
 «The Magical Adventures of Quasimodo» (1996) … Production Company
 «Spirou: Der geheimnisvolle blaue Vogel (#2.24)» (1995) … Production Company
 Le secret de Jérôme (1994) … Production Company
 «Léa et Gaspard» (1994) … Production Company
 David Copperfield (1993) (TV) … Production Company
 «Spirou» (1993) … Production Company
 «Spirou: Insel der Unsterblichkeit (#1.1)» (1993) … Production Company
 «Spirou: Marylin ist nicht zu stoppen (#1.2)» (1993) … Production Company
 «Sharky & George» (1990) … Production Company
 «The Little Flying Bears» (1990) … Production Company
 Bino Fabule (1988) … Production Company
 «La bande à Ovide» (1987) … Production Company
 Les roses de Matmata (1986) … Production Company
 Jean-du-sud autour du monde (1984) … Production Company
 Rien qu’un jeu (1983) … Production Company
 «Pig City: Martha and the Razorbacks (#1.8)» (????) … Production Company

Примечания

Ссылки 
 CinéGroupe  на сайте Internet Movie Database

Компании, основанные в 1974 году
Мультипликационные студии
Компании Монреаля